Ferno steht für:

 Ferno, Gemeinde in der Provinz Varese, Lombardei, Italien.

Personen:
 Hermann Ferno (1812–1895), preußischer Landrat, Mitglied des Provinziallandtages von Pommern
 John Ferno, eigentlich John Fernhout (1913–1987), niederländischer Fotograf, Kameramann und Regisseur

Siehe auch: 
 Fernow
 Fermo (Begriffsklärung)